Rui Fernando Évora Martins Alves (Nampula, 11 de agosto de 1970) é um ex-futebolista e treinador de futebol moçambicano que atuava como goleiro. Representou seu país em duas edições da Copa Africana de Nações.

Carreira
Em 16 anos de carreira, defendeu adois clubes : o Namuteaueliua de Nampula e Costa do Sol, pelo qual se profissionalizou em 1984 e encerrou a carreira em 2001, aos 31 anos de idade. Pelos Canarinhos, venceu o Moçambola 6 vezes e foi octacampeão da Taça de Moçambique, além de ter conquistado a Supertaça 4 vezes.

Seleção Moçambicana
Pela Seleção Moçambicana, Rui Évora jogou 22 vezes entre 1994 e 1998, tendo atuado em 2 edições da Copa Africana de Nações (1996, jogando as 3 partidas, e 1998, disputando apenas um jogo, contra o Egito - esta foi, também, a última partida do goleiro pelos Mambas, que foram eliminados na primeira fase..

Treinador
No mesmo ano depois de ter pendurado as chuteiras, Évora foi treinador adjunto do Costa do Sol entre 2003 a 2004, deixando o cargo para ir se formar fora do País ,regressando em 2004 para assumir o cargo de coordenador de futebol do Costa do Sol entre 2005 a 2007, alternando entre técnico de goleiros, treinador principal, adjunto e coordenador, em 2008 assumir o Chingale de Tete como te treinador principal. Regressou aos Canarinhos um ano depois, novamente como preparador de goleiros, e em 2010 foi promovido a treinador do clube. Voltaria novamente ao Costa do Sol em 2016, substituindo Sérgio Faife (ex-companheiro de Évora no clube e também na Seleção Moçambicana) no comando técnico da agremiação< Rui Evora foi único técnico a levar o clube costa do sol a fase final da liga dos campeões africanos em 2003 ref></ref>. Permaneceu no Costa do Sol até 2018, quando deixou o clube - seu último cargo foi o de coordenador de formação.

Títulos
 Costa do Sol
 Moçambola: 6 (1991, 1992, 1993, 1994, 1999/2000 e 2001)
 Taça de Moçambique: 8 (1988, 1992, 1993, 1995, 1997, 1999 e 2000)
 Supertaça de Moçambique: 4 (1993, 1994, 2000 e 2001)

Links
 Perfil de Rui Évora - Ogol 
 Estatísticas de Rui Évora - National Football Teams 

Futebolistas de Moçambique
Treinadores de futebol de Moçambique
Naturais de Moçambique colonial
Naturais de Nampula
Jogadores da Seleção Moçambicana de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 1996
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 1998